

LA

  LAA – Lamar Municipal Airport, Colorado, États-Unis
 LAB – Lablab, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LAC – Lae (City Airport), Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LAD – Aéroport Quatro de Fevereiro de Luanda, Angola
 LAE – Lae (Nadzab Airport), Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LAF – Lafayette (Purdue University Airport), Indiana, États-Unis
 LAG – La Guaira, Venezuela
 LAH – Labuha, Indonésie
  LAI – Aéroport de Lannion - Servel, France
 LAJ – Lages, SC, Brésil
  LAK – Aklavik Airport, NT, Canada
  LAL – Lakeland Regional Airport, Floride, États-Unis
  LAM – Los Alamos Airport, NM, États-Unis
  LAN – Aéroport de Lansing (Michigan), MI, États-Unis
 LAO – Laoag, Philippines
 LAP – La Paz (General Manuel M. de Leon), Mexique
 LAQ – Beida, Libye
  LAR – Aéroport régional de Laramie, Wyoming, États-Unis
  LAS – Las Vegas (McCarran International), NV, États-Unis
 LAT – Lauribe, Colombie
 LAU – Lamu (Mwana), Kenya
 LAV – Lalomalava, Samoa
  LAW – Aéroport régional de Lawton-Fort Sill, Oklahoma, États-Unis
  LAX – Los Angeles International Airport, CA, États-Unis
 LAY – Ladysmith, Afrique du Sud
 LAZ – Bom Jesus da Lapa, BA, Brésil

LB

 LBA – Aéroport de Leeds-Bradford, England, Royaume-Uni
  LBB – Aéroport international de Lubbock Preston Smith, Texas, États-Unis
  LBC – Lubeck, Allemagne
 LBD – Khudzhand, Tajikistan
  LBE – Aéroport régional Arnold Palmer, Latrobe, Pennsylvanie, États-Unis
  LBF – North Platte Regional Airport, NE, États-Unis
 LBG – Aéroport Paris-Le Bourget, Paris, France
  LBH – Sydney (Palm Beach), NSW, Australie
  LBI – Aérodrome d'Albi - Le Séquestre, France
 LBJ – Labuan Bajo, Indonésie
 LBK – Liboi, Kenya
  LBL – Liberal Municipal Airport, KS, États-Unis
 LBM – Luabo, Mozambique
 LBN – Lake Baringo, Kenya
 LBO – Lusambo, République démocratique du Congo
 LBQ – Lambarene, Gabon
 LBR – Aéroport de Lábrea, Brésil
 LBS – Labasa, Fidji
  LBT – Lumberton Municipal Airport, NC, États-Unis
 LBU – Labuan, Sabah, Malaisie
 LBV – Aéroport international Léon Mba de Libreville, Gabon
 LBW – Longbawan, Indonésie
  LBY – La Baule, France

LC

 LCA – Aéroport international de Larnaca, Larnaca, Chypre
 LCC – Lecce, Italie
 LCD – Louis Trichardt, Afrique du Sud
 LCE – La Ceiba (Goloson), Honduras
 LCF – Hull (Leconfeld Airport), Angleterre, Royaume-Uni
 LCG – Aéroport de La Corogne, La Corogne, Espagne
  LCH – Lake Charles Regional Airport, LA, États-Unis
  LCI – Laconia Municipal Airport, Laconia, New Hampshire, États-Unis
 LCJ – Aéroport de Łódź, Pologne
  LCK – Columbus (Rickenbacker Int'l), OH, États-Unis
 LCL – La Coloma, Cuba
 LCM – Lacumbre, Argentine
  LCN – Balcanoona, Australie-Méridionale, Australie 
 LCO – Loque, République du Congo
 LCR – Aéroport de La Chorrera, La Chorrera, Colombie 
 LCS – Las Canas, Costa Rica
 LCV – Lucques, Italie
 LCY – Aéroport de Londres-City, Londres, Angleterre, Royaume-Uni

LD

 LDA – Malda, Inde
 LDB – Londrina, PR, Brésil
  LDC – Lindeman Island, Queensland, Australie
 LDE – Lourdes/Tarbes (Ossun), France
  LDH – Lord Howe Island, NSW, Australie
 LDI – Lindi, Tanzanie
  LDJ – Linden Airport, New Jersey, États-Unis
 LDK – Lidkoping, Suède
  LDM – Ludington (Mason County), MI, États-Unis
 LDN – Lamidanda, Népal
 LDO – Ladouanie, Suriname
 LDR – Lodar, Yémen
 LDU – Lahad Datu, Sabah, Malaisie
 LDV – Base d'aéronautique navale de Landivisiau, France
  LDW – Lansdowne Station, Western Australia, Australie
 LDX – St. Laurent du Maroni, Guyane française
 LDY – Londonderry (Eglinton Airport), Irlande du Nord
 LDZ – , Afrique du Sud

LE

  LEA – Learmouth (Exmouth), Western Australia, Australie
  LEB – Lebanon Municipal Airport, NH, États-Unis
 LEC – Lencois, Brésil
 LED – Aéroport international Pulkovo, Russie
  LEE – Leesburg Municipal Airport, FL, États-Unis
 LEF – Lebakeng, Lesotho
 LEG – Aleg, Mauritanie
  LEH – Le Havre (Octeville), France
 LEI – Almeria, Espagne
  LEJ – Leipzig (Schkeuditz), Allemagne
 LEK – Labe, Guinea
  LEL – Lake Evella, Northern Territory, Australie
  LEM – Lemmon Municipal Airport, SD, États-Unis
 LEN – Aéroport de León, Espagne
 LEO – Leconi, Gabon
 LEP – Leopoldina, MG, Brésil
 LEQ – Lands End (St. Just Airport), England, Royaume-Uni
  LER – Leinster, Western Australia, Australie
 LES – Lesobeng, Lesotho
 LET – Aéroport international Alfredo Vásquez Cobo, Colombie
 LEU – Seo de Urgel, Espagne
 LEV – Bureta, Fidji
  LEW – Auburn/Lewiston Municipal Airport, ME, États-Unis
  LEX – Lexington (Blue Grass Airport), KY, États-Unis
 LEY – Lelystad, Pays-Bas
 LEZ – Esperanza, Honduras

LF

 LFB – Terceira (Naval Air Station), Açores, Portugal
  LFI – Hampton (Langley Air Force), VA, États-Unis
  LFK – Lufkin (Angelina County Airport), TX, États-Unis
  LFN – Louisburg (North Raleigh Airport), NC, États-Unis
 LFO – Kelafo, Éthiopie
  LFP – Lakefield, Queensland, Australie
 LFR – La Fria, Venezuela
  LFT – Lafayette Regional Airport, LA, États-Unis
 LFW – Aéroport international de Lomé-Tokoin, Togo

LG

  LGA – New York (LaGuardia Airport), NY, États-Unis
  LGB – Long Beach (Daugherty Field), CA, États-Unis
  LGC – La Grange (Callaway Airport), GA, États-Unis
  LGD – La Grande (Union County), OR, États-Unis
  LGF – Yuma (Laguna Army Air Field), AZ, États-Unis
  LGG – Liege (Bierset), Belgique
  LGH – Leigh Creek, South Australia, Australie
 LGI – Deadman's Cay, Bahamas
 LGK – Aéroport international de Langkawi, Kedah, Malaisie
 LGL – Long Lellang, Malaisie
 LGM – Laiagam, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LGN – Linga Linga, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LGO – Langeoog, Allemagne
 LGP – Legaspi, Philippines
 LGQ – Lago Agrio, Équateur
 LGR – Cochrane, Chili
 LGS – Malargue, Argentine
 LGT – Las Gaviotas, Colombie
  LGU – Logan-Cache Airport, UT, États-Unis
 LGW – London (Gatwick Airport), England, Royaume-Uni
 LGX – Lugh Ganane, Somalie
 LGY – Lagunillas, Venezuela
 LGZ – Leguizamo, Colombie

LH

  LHA – Lahr, Allemagne
  LHB – Lost Harbor, AK, États-Unis
 LHC – Caballococha, Pérou
  LHD – Anchorage (Lake Hood Seaplane), AK, États-Unis
 LHE – Aéroport international Allama Iqbal, Lahore, Pakistan
  LHG – Lightning Ridge, New South Wales, Australie
 LHI – Lereh, Indonésie
 LHN – Lishan, Taïwan
 LHP – Lehu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LHR – London (Heathrow Airport), England, Royaume-Uni
 LHS – Las Heras, Argentine
  LHU – Lake Havasu City, AZ, États-Unis
  LHV – Lock Haven (William T. Piper), PA, États-Unis
 LHW – Lanzhou (Lanzhoudong), Chine
  LHX – La Junta Municipal Airport, CO, États-Unis

LI

  LIA – Lima, Ohio, États-Unis
  LIB – Limbunya, Territoire du Nord, Australie
  LIC – Limon Municipal Airport, CO, États-Unis
 LIE – Libenge, République démocratique du Congo
 LIF – Lifou, îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie
  LIG – Limoges (Bellegarde), France
  LIH – Lihue Airport, HI, États-Unis
 LII – Mulia, Indonésie
  LIJ – Long Island, AK, États-Unis
 LIK – Likiep, îles Marshall
  LIL – Lille Lesquin, France
 LIM – Aéroport international Jorge Chávez, Lima, Pérou
  LIN – Aéroport de Milan Linate, Milan, Italie
 LIO – Limon, Costa Rica
 LIP – Lins, SP, Brésil
 LIQ – Lisala, République démocratique du Congo
 LIR – Liberia (Tomas Guardia), Costa Rica
 LIS – Lisbonne (Portela de Sacavem), Portugal
  LIT – Little Rock (Adams Field), AR, États-Unis
  LIV – Livingood, AK, États-Unis
 LIW – Loikaw, Birmanie
 LIX – Likoma Island, Malawi
  LIY – Hinesville (Liberty County Airport), GA, États-Unis
  LIZ – Limestone (Loring Air Force Base), ME, États-Unis

LJ

 LJA – Lodja, République démocratique du Congo
  LJC – Louisville (Inter Continental Airport), KY, États-Unis
  LJN – Angleton/Lake Jackson (Brazoria County), TX, États-Unis
 LJU – Aéroport Jože Pučnik de Ljubljana (Brnik), Slovenia

LK

 LKA – Larantuka, Indonésie
 LKB – Lakeba, Fidji
 LKC – Lekana, République du Congo
  LKD – Lakeland Downs, Australie
  LKE – Seattle (Lake Union Seaplane Base), WA, États-Unis
  LKI – Duluth (Lakeside É.-U.F), MN, États-Unis
  LKK – Kulik Lake Airport, AK, États-Unis
 LKL – Lakselv (Banak), Norvège
 LKM – Nekempt, Éthiopie
 LKN – Leknes, Norvège
 LKO – Aéroport d'Amausi (Lucknow), Inde
  LKP – Lake Placid Airport, NY, États-Unis
 LKR – Las Koreh, Somalie
 LKS – Lakeside, République tchèque
 LKU – Lake Rudolf, Kenya
  LKV – Lakeview (Lake County Airport), OR, États-Unis
 LKW – Larkana, Pakistan
 LKY – Lake Manyara, Tanzanie
 LKZ – Brandon, Royaume-Uni

LL

 LLA – Lulea (Kallax), Suède
  LLD – Loveland, CO, États-Unis
  LLG – Chillagoe, Queensland, Australie
 LLH – Las Limas, Honduras
 LLI – Lalibella, Éthiopie
 LLJ – Lalmonirhat, Bangladesh
  LLL – Lissadel, Western Australia, Australie
 LLM – Long Lama, Malaisie
 LLN – Kelila, Indonésie
  LLP – Linda Downs, Australie
 LLS – Las Lomitas, Argentine
 LLU – Alluitsup Paa Heliport, Alluitsup Paa, Groenland
 LLW – Aéroport international de Lilongwe (Kamuzu International), Malawi
  LLX – Lyndonville (Caledonia County), VT, États-Unis
  LLY – Mount Holly (Burlingtom County), NJ, États-Unis

LM

  LMA – Lake Minchumina, AK, États-Unis
 LMB – Salima, Malawi
  LMC – Lawrence, KS, États-Unis
 LMD – Los Menucos, Argentine
 LME – Le Mans - Arnage, France
 LMG – Lamassa, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LMH – Limon, Honduras
 LMI – Lumi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LMK – Limerick, Irlande
 LML – Lae Island, îles Marshall
 LMM – Los Mochis, Mexique
 LMN – Limbang, Sarawak, Malaisie
 LMP – Lampedusa, Italie
 LMQ – Marsa Brega, Libye
 LMR – Lime Acres, Afrique du Sud
  LMS – Louisville-Winston County Airport, Mississippi, États-Unis
  LMT – Klamath Falls International Airport, OR, États-Unis
 LMX – Lopez de Micay, Colombie
 LMY – Lake Murray, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LMZ – Palma, Mozambique

LN

  LNA – West Palm Beach (Palm Beach County), FL, États-Unis
 LNB – Lamen Bay, Vanuatu
 LNC – Lengbati, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LND – Lander (Hunt Field), WY, États-Unis
 LNE – Londrore, Vanuatu
 LNF – Munbil, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LNG – Lese, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LNH – Lake Nash, Northern Territory, Australie
  LNI – Lonely (Dew Station), AK, États-Unis
  LNK – Lincoln Municipal Airport, NE, États-Unis
  LNL – Land O'Lakes, WI, États-Unis
 LNM – Langimar, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LNN – Willoughby (Aéroport de Lost Nation), OH, États-Unis
  LNO – Aéroport de Leonora, Australie-Occidentale, Australie
  LNP – Wise (Lonesome Pine Airport), VA, États-Unis
 LNQ – Loani, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LNR – Lone Rock (Tri-County Regional Airport), WI, États-Unis
  LNS – Lancaster Airport, PA, États-Unis
 LNV – Londolovit, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LNX – Aéroport de Smolensk, Russie
  LNY – Lanai City (Lanai Airport), HI, États-Unis
 LNZ – Linz (Horsching), Austria

LO

  LOA – Lorraine, Queensland, Australie
 LOB – Lo Tung, Taïwan
  LOC – Lock, South Australia, Australie
 LOD – Longana, Vanuatu
 LOE – Loei, Thailand
 LOF – Loen, Norvège
  LOG – Longview, WA, États-Unis
 LOH – Loja, Équateur
 LOK – Lodwar, Kenya
  LOL – Lovelock (Derby Field), NV, États-Unis
 LOM – Lagos de Moreno, Mexique
 LON – London (Metropolitan Area), England, Royaume-Uni
 LOO – Laghouat, Algérie
 LOQ – Lobatze, Botswana
  LOR – Fort Rucker (Lowe Army Heliport), AL, États-Unis
 LOS – Aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, Nigeria
  LOT – Lockport/Chicago/Romeoville, IL, États-Unis
  LOU – Bowman Field, Louisville, Kentucky, États-Unis
 LOV – Monclova, Mexique
  LOW – Louisa County Airport, VA, États-Unis
 LOY – Lolyangalani, Kenya
  LOZ – London-Corbin Airport (Magee Field), KY, États-Unis

LP

 LPA – Aéroport de Grande Canarie, Îles Canaries, Espagne 
 LPB – Aéroport international El Alto, La Paz Bolivie
  LPC – Lompoc Airport, Californie, États-Unis
 LPD – Aéroport de La Pedrera, Colombie 
 LPE – La Primavera, Colombie
 LPG – La Plata (Aerodromo Tolosa), Argentine
 LPH – Lochgilphead, Écosse, Royaume-Uni 
 LPI – Linköping, Suède 
 LPJ – Pijiguaos, Venezuela
 LPK – Lipetsk, Russie
 LPL – Aéroport de Liverpool John-Lennon, Angleterre, Royaume-Uni 
 LPM – Lamap, Vanuatu
  LPO – La Porte Municipal Airport, Indiana, États-Unis
 LPP – Aéroport de Lappeenranta, Finlande 
 LPQ – Aéroport international de Luang Prabang, Laos 
  LPS – Lopez Island Airport, Washington (État), États-Unis 
 LPT – Lampang, Thaïlande 
 LPU – Long Apung, Indonésie
  LPW – Little Port Walker, Alaska, États-Unis 
 LPX – Liepaja, Lettonie 
  LPY – Aéroport du Puy - Loudes, France

LQ

  LQK – Pickens County Airport, SC, États-Unis
 LQM – Puerto Leguizam, Colombie
 LQN – Aérodrome de Qala i Naw, Afghanistan
  LQR – Larned-Pawnee County Airport, KS, États-Unis

LR

 LRA – Larisa, Grèce
 LRB – Leribe, Lesotho
  LRC – Laarbruch, Allemagne
  LRD – Laredo International Airport, TX, États-Unis
  LRE – Longreach, Queensland, Australie
  LRF – Jacksonville (Little Rock Air Force Base), AR, États-Unis
 LRG – Lora Lai, Pakistan
 LRH – La Rochelle (Laleu), France
 LRI – Lorica, Colombie
  LRJ – Le Mars Municipal Airport, IA, États-Unis
  LRK – Lincoln River, AK, États-Unis
 LRL – Niamtougou/Lama Kara, Togo
 LRM – Aéroport international Casa de Campo, République dominicaine
  LRN – Moses Lake (Larson Air Force Base), WA, États-Unis
  LRO – Sharpe Army Depot (Lathrop), CA, États-Unis
  LRQ – Laurie River Aerodrome, MB, Canada
 LRS – Leros, Grèce
  LRT – Aéroport de Lorient Bretagne Sud, France
  LRU – Las Cruces International Airport, NM, États-Unis
 LRV – Los Roques, Venezuela

LS

 LSA – Losuia, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  LSB – Lordsburg Municipal Airport, NM, États-Unis
 LSC – La Serena, Chili
  LSD – Creech Army Air Field, Lexington, Kentucky, États-Unis
  LSE – La Crosse Municipal Airport), WI, États-Unis
  LSF – Fort Benning (Columbus), GA, États-Unis
 LSH – Lashio, Birmanie
 LSI – Aéroport de Sumburgh, Scotland, Royaume-Uni
  LSK – Lusk Municipal Airport, WY, États-Unis
 LSL – Los Chiles, Costa Rica
 LSM – Long Semado, Sarawak, Malaisie
  LSN – Los Banos Municipal Airport, CA, États-Unis
 LSO – Aérodrome des Sables-d'Olonne - Talmont, France
 LSP – Las Piedras, Venezuela
 LSQ – Los Angeles, Chili
  LSR – Lost River, AK, États-Unis
 LSS – Aérodrome Les Saintes-Terre-de-Haut, Guadeloupe
  LST – Launceston, Tasmania, Australie
 LSU – Long Sukang, Malaisie
  LSV – Las Vegas (Nellis Air Force Base), NV, États-Unis
 LSW – Lhokseumawe, Indonésie
 LSX – Lhok Sukon, Indonésie
  LSY – Lismore, Queensland, Australie
 LSZ – Losinj, Croatie

LT

 LTA – Tzaneen, Afrique du Sud
  LTB – Latrobe, Australie
 LTC – Lai, Tchad
 LTD – Ghadames, Libye
 LTF – Leitre, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LTG – Langtang, Népal
  LTH – Lathrop Wells, NV, États-Unis
 LTK – Aéroport international de Lattaquié, Syrie
 LTL – Lastourville, Gabon
 LTM – Lethem, Guyana
 LTN – Londres Luton Airport, England, Royaume-Uni
 LTO – Loreto, Mexique
  LTP – Lyndhurst, Queensland, Australie
  LTQ – Le Touquet (Paris-Plage), France
  LTS – Altus (Air Force Base), OK, États-Unis
  LTT – La Môle - Saint-Tropez, France
  LTU – La Touche, AK, États-Unis
  LTV – Lotusvale, Queensland, Australie
  LTW – Leonardtown (St. Mary's County), MD, États-Unis
 LTX – Cotopaxi International Airport, Équateur

LU

 LUA – Lukla, Népal
 LUB – Lumid Pau, Guyana
 LUC – Laucala Island, Fidji
 LUD – Lüderitz, Namibie
 LUE – Lucenec, Slovakia
  LUF – Glendale/Phoenix (Luke Air Force Base), AZ, États-Unis
 LUG – Lugano (Agno), Suisse
 LUH – Ludhiana, Inde
 LUI – La Union, Honduras
 LUJ – Lusikisiki, Afrique du Sud
  LUK – Cincinnati Municipal Airport, OH, États-Unis
  LUL – Laurel (Hesler-Noble Field), MS, États-Unis
 LUM – Luxi, Chine
 LUN – Aéroport international de Lusaka, Zambie
 LUO – Luéna (Luso), Angola
  LUP – Kalaupapa Airport, HI, États-Unis
 LUQ – San Luis, Argentine
  LUR – Cape Lisburne, AK, États-Unis
 LUS – Lusanga, République démocratique du Congo
  LUT – Laura Station, Queensland, Australie
  LUU – Laura, Queensland, Australie
 LUV – Langgur/Tual, Indonésie
 LUW – Luwuk, Indonésie
 LUX – Luxembourg (Findel), Luxembourg
 LUZ- Lublin, Pologne

LV

  LVA – Laval, France
 LVB – Santana do Livramento, RS, Brésil
  LVD – Lime Village Airport, AK, États-Unis
 LVI – Livingstone (Maramba), Zambie
  LVK – Livermore Municipal Airport, CA, États-Unis
  LVL – Lawrenceville (Municipal Airport), VA, États-Unis
  LVM – Livingston (Mission Field), MT, États-Unis
  LVO – Laverton, Western Australia, Australie
  LVS – Las Vegas Municipal Airport, NM, États-Unis
 * LVR – Lucas do Rio Verde, Brésil

LW

  LWB – Greenbrier (Lewisburg), WV, États-Unis
  LWC – Lawrence Municipal Airport, KS, États-Unis
 LWE – Lewoleba, Indonésie
  LWH – Lawn Hill, Queensland, Australie
 LWI – Lowai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 LWK – Lerwick, Shetland Islands, Scotland
  LWL – Wells (Harriet Field), NV, États-Unis
  LWM – Lawrence Municipal Airport, MA, États-Unis
 LWN – Gyumri (Leninakan), Armenia
 LWO – Lviv, Ukraine
 LWR – Leeuwarden, Pays-Bas
  LWS – Lewiston-Nez Perce County Airport, ID, États-Unis
  LWT – Lewistown, MT (Lewistown Municipal Airport), États-Unis
  LWV – Lawrenceville-Vincennes Int'l Airport, IL, États-Unis
 LWY – Lawas, Sarawak, Malaisie

LX

 LXA – Aéroport de Lhassa Gonggar, Tibet, Chine
 LXG – Luang Namtha, Laos
  LXL – Little Falls-Morrison County Airport, MN, États-Unis
  LXN – Lexington (Jim Kelly Field), NE, États-Unis
 LXR – Luxor, Égypte
 LXS – Lemnos, Grèce
 LXU – Lukulu, Zambie
  LXV – Leadville (Lake County Airport), CO, États-Unis

LY

  LYA – Luoyang, Chine
  LYB – Little Caymen Municipal Air Strip, Cayman Islands
  LYC – Lycksele, Suède
  LYE – Lyneham RAF Station, England, Royaume-Uni
  LYG – Lianyungang (Xinpu), Chine
  LYH – Lynchburg Regional Airport, VA, États-Unis
  LYK – Lunyuk, Indonésie
  LYM – Ashford, Kent, Royaume-Uni
  LYN – Lyon (Bron), France
  LYO – Lyons-Rice County Municipal Airport, KS, États-Unis
  LYP – Faisalabad, Pakistan
  LYR – Svalbard (Longyearbyen), Norvège
  LYS – Lyon (Lyon-Saint-Exupery), France
  LYT – Lady Elliott Island, Australie
  LYU – Ely Municipal Airport, MN, États-Unis
  LYX – Lydd, Royaume-Uni

LZ

 LZA – Luiza, République démocratique du Congo
 LZC – Lazaro Cardenas, Mexique
 LZH – Liuzhou, Chine
 LZI – Luozi, République démocratique du Congo
 LZO – Luzhou, Sichuan, Chine
  LZR – , Queensland, Australie
  LZU – Lawrenceville (Gwinnett County Airport), GA, États-Unis

L